Teddy Duncan es un personaje ficticio y protagonista de la serie de televisión de Disney Channel ¡Buena Suerte, Charlie!. Es interpretada por Bridgit Mendler. Es la hermana mayor de Charlie. Crea vídeos diario para su hermana pequeña para asegurarse de que logre sobrevivir en su "especial" familia.

Personalidad 
Teddy es una chica amable, inteligente, creativa, responsable de 17 años de edad que se preocupa por su familia y amigos. Teddy le encanta ir de compras, salir con su mejor amiga, Ivy, e ir al cine. Se sugiere que sus colores favoritos son el azul y el verde. Teddy tiene excelentes calificaciones y sobresale en Inglés, matemáticas y ciencias ("Teddy's Little Helper"). También le gusta la música ("Take Mel Out to the Ball Game"). También se sugiere que ella disfruta actuando como ella audicionando para el papel de Bella en la producción de su escuela La Bella y la Bestia, en la que ella era la Bestia, y ella estaba en la producción del cuarto grado de su escuela de The Sound Of Music ("Sleepless in Denver"). No se sabe qué parte interpreta pero Bob encuentra un folleto para su producción ("Charlie in Charge"). Sobre la base de su apariencia y personalidad, probablemente ella consiguió el papel de Liesel o María. A veces, su mejor amiga Ivy la llama "T".

Teddy se puede conseguir distraerse fácilmente, sobre todo si se trata de su enamoramiento de secundaria, Spencer. Sin embargo, Teddy demuestra a veces ser celosa o enojona. Ella se enojó con PJ por llevar a casa el bebé equivocado desde el parque ("Baby Come Back"). Teddy se pone celosa cuando su mejor amiga Ivy se envían "mensajes de textos" con su madre. Ella a veces oculta secretos de sus padres en algunos episodios ("The Curious Case of Mr. Dabney"). Teddy también se avergüenza fácilmente, sobre todo por los miembros de su familia.

Ella se sonrojó cuando los padres ricos de Spencer vieron a sus familiares que actuaban ridículamente en las noticias locales. Después de admitir a estar relacionado con ellos, en realidad ella eructa en voz alta dos veces y no puede negar lo que es y le confiesa que a menudo suda, pedos y eructa ("Charlie Goes Viral"). Teddy también puede ser muy sensible acerca de sus calificaciones. Ella se enoja y hasta se pone un poco loca cuando le llega su primera B ("Teddy's Little Helper"), a pesar de que las B no son tan malas. Ella va tan lejos como hasta utilizando a Charlie solo para complacer a su maestro y obtener una A. En "Teddy's Bear", ella con enojo rompe la punta del lápiz de su maestro cuando él se niega a cambiar su calificación y termina consiguiendo un castigo. También se enoja con su exnovio Derek cuando no está molesto de que ella rompió con él, como ella esperaba que hiciera gran cosa de ella y rogarle para no romper con él. Su eslogan es "¡Eso es tan injusto!", basada en las personas en su vida que son injustas.

Biografía 
Los padres de Teddy son Amy y Bob Duncan y habita en Denver, Colorado.

Cuando cumplió dos años, ella quería un "Hola Perrito". Ella nunca tuvo uno, y todavía está molesta por ello ("Charlie is 2!").

Teddy tiene una cita de estudio con su interés amoroso Spencer. Pero debido a la molestia de su familia, la cita de su estudio siempre se interrumpe, lo que irrita a Teddy. Además, cuando Bob se resbala y se cae por las escaleras, Teddy tiene que cuidar de Charlie, mientras PJ lleva a Bob al hospital y ambos tratan de evitar Amy ("Study Date").

Teddy se pone celosa de su mejor amiga Ivy cuando se envían mensajes de textos con la madre de Teddy, Amy Duncan ("The Curious Case of Mr. Dabney").

Un baile se acerca en la escuela. Teddy invita a Spencer a salir para la gran noche y Ivy invita a salir Emmett. Teddy intenta conseguir su primer beso de Spencer, pero Emmett, quien también le gusta Teddy, distrae a Spencer de Teddy bailando hip-hop con él. Eventualmente, sin embargo, es capaz de darle un beso en el coche del abuelo de Emmett ("Dance Off").

Teddy le miente a su madre que le gustaba pasar tiempo con ella y que Teddy quería estar con ella más que con Ivy. Cuando Teddy accidentalmente marcar a Amy y ella constesta, Teddy no escuchó a nadie porque ella colgó el teléfono sin apagarlo. La mamá escucha todo cuando ella y Ivy estaban hablando de cómo la mamá de Teddy es en realidad no era nada cool. La razón de por qué Teddy fingió que su mamá era cool era porque quería ver a Dusk, (una parodia de Twilight) a pesar de que la película se estrenaba el jueves a la medianoche y Amy no dejaba que Teddy se quedara hasta tarde en noche de escuela ("Butt Dialing Duncans").

Apariencia física 
La estatura de Teddy es de 1.68 m y su tez de piel es blanca. Suele llevar su cabello largo y rubio con ondas sueltas (si bien a veces lo tiene planchado). Le gusta usar botas (un claro ejemplo de esto es cuando le pide a su hermano mayor P.J. unas botas para su decimosexto cumpleaños en "Driving Mrs. Dabney"). Por lo general, Teddy usa jeans combinados con una blusa o una camiseta de lentejuelas y un suéter largo. Tiene un sentido de la moda un poco bohemio y es delgada.

Relaciones

Amy Duncan 
Teddy ama a su madre. Tienen un fuerte vínculo. Sin embargo, en algunos episodios Teddy miente y engaña a su madre. Ella quiere ver una película de media noche con Ivy, y engaña a su madre para que la dejara ir, Teddy se junta con ella por el día y le dice que ella genial ("Butt Dialing Duncans"). Teddy le confiesa a su madre que ella desea que no hubiera tenido otro bebé ("Pushing Buttons"). Teddy va a su madre para que la aconseje sobre los chicos ("Snow Show, Part One").ella se pone celosa porque su amiga no paraba de mandarle mensajes a su mamá lo que demuestra cuanto la ama.

PJ Duncan 
Teddy y PJ tienen una relación común de hermanos. Pelean pero siempre están ahí para el otro.

Bob Duncan 
Teddy no le gusta que su papá sea un especialista en control de plagas. Ella dice que "mata a insectos para vivir" ("Study Date"). Sin embargo, ella lo quiere. No lo iba a engañar para que le compre un auto como lo había planeado, porque ella lo quiere. ("Termite Queen")

Gabe Duncan 
Teddy ha dicho que ella estaba bromeando cuando dijo que nunca estuvo interesada en él, lo que significa que ella y Gabe tienen un fuerte vínculo. ("Study Date"). Teddy ayudó a Gabe, haciéndose pasar por su madre, a pesar de que ella falló. Ella le enseñó a Charlie que lo contrario de bueno era Gabe, pero todavía muestra amor por su hermano menor. Lo mismo es para cuando Gabe y PJ hacen un rap para su cumpleaños número 16, y antes intentaron comprarle los zapatos. También como en el episodio "Name That Baby" Gabe está gritando a su madre y Teddy está tratando de estudiar para los exámenes. Pero ella no consigue como molesto en Gabe como un hermano normal haría con otro hermano. Hay para eso demuestra que ella tiene poco de respeto por él.

Charlie Duncan 
Teddy ama a su hermana pequeña. Teddy hace un vídeo diario para ella, porque se da cuenta de que no va a estar cerca cuando Charlie sea mayor. Teddy a menudo se encarga de Charlie. Charlie la ama de vuelta. También el  cumpleaños de Charlie Teddy hizo todo lo posible para hacer la fiesta de Charlie y ella lo aprecia.

Spencer Walsh 
Teddy una vez está enamorada de Spencer. En Study Date, parece que a Spencer también le gusta Teddy.No tardaron en empezar a salir.

Sin embargo, esta relación termina cuando Spencer es sorprendido en el trabajo engañando a Teddy con Skylar que pronto se hace amiga de Teddy. Poco después de que se besa con Spencer ellos deciden quedarse solo amigos, pero pareciera que se odian, llamándose entre sí torpe-engreído ("Battle of the Bands"). En el episodio, Can, después de besar a Spencer, Teddy vuelve junto con él.
no ellos pues se aman en la vida real tanto como en la serie pero después vuelen a romper por causas de distancia pero al final ellos quedan juntos.

Ivy Wentz 
Teddy y Ivy han sido mejores amigos durante mucho tiempo. Sus madres también son amigas. Teddy a veces no confía en la opinión de Ivy.

Emmett Heglin 
Cuando Emmett dice que su relación con Teddy terminó cuando él estaba saliendo con Nina, Teddy responde que su "relación", fue todo en su cabeza ("Pushing Buttons").

Emmett le consigue a Teddy un trabajo en Super Adventure Land como una princesa. Emmett también trabaja allí como una rana y Teddy y Emmett tienen que hacer un show juntos sobre The Frog Prince en donde se tienen que besar.

Cuando Teddy tiene que besar a Emmett en el espectáculo en Super Adventure Land para su trabajo, Teddy invita a Emmett, para que puedan practicar el beso y ver si no van a sentir nada entre ellos. Emmett se asusta porque cree que si no sienten nada, su relación no va a tener una oportunidad, Teddy se aburre de Emmett, se va y deja su trabajo ("Return to Super Adventure Land").

Información general 
 Amy dice que escogió el nombre de Teddy porque le gustaba el nombre, lo que implica Teddy es su nombre de pila legal ("Pushing Buttons").
 En Sun Show Part 1, Teddy le dice a Kai que obtuvo su nombre porque sus padres estaban esperando un niño.
 Ella es solo uno de los mayores de los 3 niños Duncan que sabe cuándo es el cumpleaños de su papá.

Trivia 
 El vestido de bienvenida que Teddy lleva en "The Bob Duncan Experience" es el mismo vestido que Savannah lleva en "su" cumpleaños en la película original de Disney Channel, "Frenemies".
 El personaje Teddy Duncan es el nombre de la hija mayor del cocreador de Good Luck Charlie Phil Baker, Teddy.
 En Welcome Home, Teddy mencionó que ella tenía 17 años. Pero en Baby Steps, su hermano mayor, PJ dijo que tenía 18 años cuando ellos se llevan por 2 años de diferencia el uno del otro. Aunque, PJ dijo que tenía que repetir el  grado en Snow Show, Part One, por lo que él debe cumplir 19 este año.
En un episodio de la serie "Liv y Maddie" Liv lleva puesto una chaquta idéntica a la de Teddy en un capítulo.

Véase también 
 PJ Duncan
 Bob Duncan
 Amy Duncan
 Gabe Duncan
 Good Luck Charlie

Referencias

Enlaces externos 
  en Internet Movie Database

Good Luck Charlie
Personajes de televisión
Estadounidenses ficticios
Actores ficticios
Bridgit Mendler Buber lokkk